Fujita kan som auktorsförkortning betyda:

 Yoshihisa Fujita
 Daisuke Fujita

Robotskapade auktorsförkortningar